Матчі Групи D кваліфікаційного раунду Євро-2012 тривали з 3 вересня 2010 по 11 жовтня 2011. Збірна Франції, зайнявши перше місце, кваліфікувалась на Євро-2012, а збірна Боснії і Герцеговини з другого місця потрапила у раунд плей-оф.

Результати 
<div id="Франція - Білорусь">

<div id="Люксембург - Боснія і Герцеговина">

<div id="Румунія - Албанія">

<div id="Боснія і Герцеговина - Франція">

<div id="Білорусь - Румунія">

<div id="Албанія - Люксембург">

<div id="Люксембург - Білорусь">

<div id="Албанія - Боснія і Герцеговина">

<div id="Франція - Румунія">

<div id="Франція - Люксембург">

<div id="Білорусь - Албанія">

<div id="Люксембург - Франція">

<div id="Боснія і Герцеговина - Румунія">

<div id="Албанія - Білорусь">

<div id="Румунія - Люксембург">

<div id="Румунія - Боснія і Герцеговина">

<div id="Білорусь - Франція">

<div id="Боснія і Герцеговина - Албанія">

<div id="Білорусь - Люксембург">

<div id="Люксембург - Румунія">

<div id="Білорусь - Боснія і Герцеговина">

<div id="Албанія - Франція">

<div id="Румунія - Франція">

<div id="Боснія і Герцеговина - Білорусь">

<div id="Люксембург - Албанія">

<div id="Франція - Албанія">

<div id="Румунія - Білорусь">

<div id="Боснія і Герцеговина - Люксембург">

<div id="Франція - Боснія і Герцеговина">

<div id="Албанія - Румунія">

Бомбардири 

1 Автогол
  Ерік Абідаль (в матчі проти Білорусі)

Глядачі

Посилання 

 Євро-2012 на офіційному сайті УЄФА 
 Україномовна сторінка турніру на офіційному сайті УЄФА

Кваліфікація чемпіонату Європи з футболу 2012